Lautertal – comune della Baviera
 Lautertal (Odenwald) – comune dell'Assia
 Lautertal (Vogelsberg) – comune dell'Assia